Премия Гильдии режиссёров Америки за лучшую режиссуру — Художественный фильм () — одна из ежегодных категорий премии Гильдии режиссёров Америки, присуждаемых Гильдией режиссёров Америки. С 3 победами из 12 номинаций Стивен Спилберг является одновременно самым награждаемым и самым номинированным режиссёром в этой категории в истории ГРА, а также первым режиссёром, получившим номинации ГРА за шесть десятилетий подряд. Также, Алехандро Г. Иньярриту — единственный режиссёр, выигравший премию в этой категории два раза подряд. Он был награждён в 2015 и 2016 годах за свою режиссёрскую работу в фильмах «Бёрдмэн, или неожиданное достоинство невежества» и «Выживший» соответственно. С 1948 года только две режиссёрские команды получили награду в этой категории: Роберт Уайз и Джером Роббинс за «Вестсайдскую историю» (1961) и Джоэл Коэн и Итан Коэн за «Старикам тут не место» (2007).

Победители и номинанты

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Режиссёры с множеством побед 
3 победы
 Стивен Спилберг

2 победы
 Фрэнсис Форд Коппола
 Альфонсо Куарон
 Клинт Иствуд
 Милош Форман
 Рон Ховард
 Алехандро Гонсалес Иньярриту
 Дэвид Лин
 Энг Ли
 Джозеф Л. Манкевич
 Сэм Мендес
 Джордж Стивенс
 Оливер Стоун
 Роберт Уайз
 Фред Циннеман

Режиссёры с множественными номинациями 
Следующие режиссёры получили четыре и более номинаций:

12 номинаций
 Стивен Спилберг

10 номинаций
 Мартин Скорсезе

7 номинаций
 Элиа Казан
 Уильям Уайлер
 Фред Циннеман

6 номинаций
 Джон Хьюстон
 Билли Уайлдер

5 номинаций
 Вуди Аллен
 Ричард Брукс
 Фрэнсис Форд Коппола
 Стэнли Донен
 Альфред Хичкок
 Стэнли Кубрик
 Сидни Люмет
 Роберт Уайз

4 номинации
 Джордж Кьюкор
 Клинт Иствуд
 Дэвид Финчер
 Рон Ховард
 Дэвид Лин
 Энг Ли
 Джозеф Л. Манкевич
 Винсент Миннелли
 Роберт Маллиган
 Кристофер Нолан
 Ридли Скотт
 Джордж Стивенс
 Питер Уир

См. также 
 Премия BAFTA за лучшую режиссуру
 Премия «Оскар» за лучшую режиссуру
 Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
 Премия «Независимый дух» лучшему режиссёру
 Премия «Выбор критиков» за лучшую режиссуру

Примечания 

Премия Гильдии режиссёров Америки